Branko Rašović – ex calciatore jugoslavo
 Strahinja Rašović – pallanuotista serbo
 Viktor Rašović – pallanuotista serbo
 Vuk Rašović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo